El término Manuel Salazar, un nombre de persona, puede referirse a:

Manuel Salazar (1956 -), actor venezolano;
Manuel Salazar Palma (1953 -), diplomático español;
Manuel Salazar Zúñiga o «Melico» Salazar (1887 - 1950), tenor costarricense;
Manuel Salazar y Baquíjano (1777 - 1850), político y militar peruano;
Manuel de Salazar y Vicuña (1767 - 1???), político peruano;
Manuel Salazar Robles, economista peruano.
Manuel Salazar, integrante del trío musical de rumba y flamenco Los Chunguitos .